Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1990, no circuito de Indianapolis no domingo, 27 de Maio de 1990.

Notas
 A 74ª 500 Milhas de Indianápolis foi realizada no Indianapolis Motor Speedway no domingo, 27 maio de 1990. O holandês Arie Luyendyk assumiu a liderança com 32 voltas para o final, e ganhou a sua primeira vitória na categoria. Foi o segundo ano consecutivo em que a Indy 500 foi vencida por um piloto estrangeiro e também a primeira vez que ocorria desde 1965-66. Luyendyk completou as 500 milhas a uma velocidade média de 185,981 mph (299,307 km/h), um recorde que se manteria até a década de 2010. Em referência ao recorde de velocidade, a corrida de 1990 é muitas vezes referida como "The Fastest 500."
 O atual campeão da F Indy em 1989 e vencedor das 500 milhas do ano anterior e pole position Emerson Fittipaldi dominou a primeira metade da corrida, buscando para se tornar o vencedor back-to-back primeiro em 20 anos. Na segunda metade da corrida, no entanto, ele foi vítima de uma instabilidade em seu carro devido a bolhas nos pneus, perdeu uma volta, e acabou terminando em terceiro lugar. 
 Bobby Rahal, o vencedor de 1986, estava prestes a ganhar o seu segundo Indy 500, porem ele também sofria de problemas de dirigibilidade em seu carro e assim caiu para a segunda posição no final.
 A.J. Foyt terminou em sexto lugar, o seu top 10 final de carreira na Indy concurso 500. Rookie Jeff Andretti tentou se tornar o membro sem precedentes quarto da família Andretti para se qualificar para a corrida mesmo, mas foi batido no último dia de testes de tempo.
 A chuva dificultou muito, lavagem quase todo o primeiro fim de semana de provas de tempo. A corrida de 1990 foi também a primeira Indy 500 presidida por Tony George, que foi nomeado presidente da Speedway, em janeiro.
 A corrida foi sancionada pela USAC, e foi incluída como parte do CART / PPG Indy Car World Series 1990.

Indianapolis 500
1990
Desporto nos Estados Unidos em 1990